Litschgi ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Litschgi (1799–1855), deutscher Jurist und Abgeordneter der Badischen Ständeversammlung
 Martin Litschgi (* 1972), deutscher Klarinettist